

Вінцентувек — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Вінцентувек — село в гміні Леонцин Новодворського повіту Мазовецького воєводства